Потаниха — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Потаниха (Подъелье) Каргопольского уезда (1-го стана), при реке Онеге, расположенная в 19 верстах от уездного города Каргополь. В деревне насчитывалось 2 двора и проживало 14 человек (5 мужчин и 9 женщин).

По данным 1920 года имелось 4 хозяйства и проживало 11 человек (3 мужчины и 8 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Ольховского районного совета Усачёвской волости Каргопольского уезда Вологодской губернии.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, на правом берегу реки Онеги, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северо-востоку от города Каргополя, административного центра района.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района